Wintertime (film), een Amerikaanse musicalfilm uit 1943
 Wintertime (Kayak), de vierde single van rockgroep Kayak
 Wintertime Wager, een stripverhaal van Donald Duck uit 1948

Zie ook
 Wintertijd (doorverwijspagina)